Helmut Sick - ornitólogo teuto-brasileiro
 Sick, Sick, Sick - álbum da banda de rock Queens of Stone Age
 Sikh - religião indiana

Desambiguação

ja:シック